Гааш:

 Гааш — гора в уделе колена Ефремова, близ города Фамнаф-Сараи, где жил и умер Иисус Навин (Нав 34:29—30). 
 Гааш — кибуц в Центральном округе Израиля.
 Гааш — регулярная бронетанковая дивизия в составе Северного военного округа Армии обороны Израиля.

Примечания